Soodla (Anija), een plaats in Estland, gemeente Anija
 Soodla (rivier), een rivier in Estland